Die Fotbollsallsvenskan 1938/39 war die 15. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1938 und endete am 4. Juni 1939.

IF Elfsborg holte seinen zweiten Meistertitel nach 1936. Am Ende der Spielzeit war der Vorsprung auf den Tabellenzweiten AIK Solna mit neun Punkten größer als dessen Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Degerfors IF, die sechs Punkte hinter AIK lagen. Zweiter Absteiger aus der ersten Liga war Hallstahammars SK.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Den Titel des Torschützenkönigs teilten sich mit jeweils 16 Saisontoren Yngve Lindegren von Örgryte IS, Ove Andersson von Malmö FF und Erik Persson vom Vizemeister AIK.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1938
Fußballsaison 1938/39